Christopher Ward (entomoloog), Brits entomoloog
 Christopher Ward (schaker), Brits schaker
 Christopher Ward (songwriter), Canadees songwriter
 C. J. Ramone, Amerikaans gitarist wiens echte naam Christopher Ward is